Teby – starożytne miasto w Egipcie
 Teby – miasto w Grecji

Podobne
 Teba Plakijska